Sans attendre () — студийный альбом франкоканадской певицы Селин Дион, выпущенный 2 ноября 2012 года. Это 14-й франкоязычный альбом певицы и 25-й в целом.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Селин Дион
Альбомы 2012 года
Поп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums